Калливода:

 Калливода, Антон Антонович (1795—1838) — российский преподаватель.
Калливода, Иоганн Венцель (1800—1866) — чешский композитор и скрипач.
 Калливода, Вильгельм (1827—1893) — чешский композитор, сын предыдущего.